Зулфикяр () е изобразяван като меч с двойно острие върху мюсюлмански знамена и често се показва в изображенията на шиитите на Али и под формата на бижута, функциониращи като талисмани като ятаган.

Близкоизточните оръжия обикновено се изписват с цитат, в който се споменава Зулфикяр, а мечовете от Близкия изток понякога се правят с разделен връх като препратка към оръжието.

Източници